DOD, DoD ali Dod je lahko:

Kratica 
 Day of Defeat, večigralska strelska videoigra založnika Valve
 Ministrstvo za obrambo Združenih držav Amerike (US Department of Defense)

Priimek 
 Lottie Dod (1871–1960), angleška športnica
 William Dod (1867–1954), angleški lokostrelec